Bonito è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Boniti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel salernitano, nel napoletano, a Termoli, nel foggiano e nel palermitano.

Potrebbe derivare da Bonito, variante del nome Bono.

In Italia conta circa 301 presenze.

La variante Boniti, rarissima, è umbra.

Dalla famiglia ha preso il nome il paese di Bonito, in provincia di Avellino.

Persone 
 Giuseppe Bonito, regista italiano

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani